Чародій () — те саме що чарівник, чаклун, маг.
 Чародій — телесеріал.
 Всеслав І Чародій — князь полоцький.
 Чародійка — опера Петра Чайковського.
 Чародійка — манга.
 Чародійка — роман англійського письменника Джеймса Чейза.
 Чародії — телевізійний фільм-казка 1982 року режисера Костянтина Бромберга.

Примітки